La scoperta – film del 1969 diretto da Elio Piccon
 La scoperta (The Discovery) – film del 2017 diretto da Charlie McDowell